История почты и почтовых марок Британской антарктической территории ( — BAT) связана с политикой Великобритании в отношении этой территории. Британская антарктическая территория — сектор Антарктики, объявленный Великобританией одной из 14 британских заморских территорий. Она включает в себя регион к югу от 60° южной широты и между долготами  и  в форме клина, который простирается до Южного полюса.

Развитие почты 
Британская антарктическая территория была образована 3 марта 1962 года, хотя претензии Великобритании на эту часть Антарктики восходят к жалованным грамотам 1908 и 1917 годов. Зона, которая в настоящее время охватывает территорию, включает в себя три региона, которые до 1962 года управлялись англичанами в качестве отдельных зависимых территорий Фолклендских островов: Земля Грейама, Южные Оркнейские острова и Южные Шетландские острова.

На этой территории имеется ряд действующих и бывших антарктических станций:

 Халли (Halley)
 Ротера (Rothera)
 Сайни Айленд (Signy) работала с 1947 года по 1996 год, а сейчас работает только летом
 Две летние передовые операционные станции, на Фоссил Блафф (Fossil Bluff) и Скай-Блю (Sky Blu).
 Фарадей (Faraday) работала до 1996 года, когда была продана Украине и переименована в Академик Вернадский.
 Порт-Локрой (Port Lockroy) на острове Гудье является туристическим центром, управляемым Фондом антарктического наследия Великобритании.

Почта имеется на всех этих станциях, хотя большая ее часть носит филателистический характер.

Антарктический почтальон 
Антарктический почтальон (), работающий в Порт-Стэнли, посещает станции Британской антарктической территории на судне, чтобы официально выпустить новые почтовые марки, причём до этого события марки не поступают в продажу. Дата его посещения фиксируется, а затем почтовые марки выпускаются в обращение в Филателистическом бюро Фолклендских островов, в Порт-Локрое для туристов и в других местах.

Выпуски почтовых марок 
Все выпущенные на сегодняшний день почтовые марки были эмитированы во времена правления королевы Елизаветы II. В то время как некоторые из них на самом деле используются туристами и работающими здесь учёными, большая их часть продается за пределами территории коллекционерам.

Первые почтовые марки 
Первый выпуск вышел в 1963 году, гравированная серия почтовых марок 15 номиналов от ½ пенни до одного фунта, с портретом королевы Елизаветы и различными сценами деятельности человека в Антарктиде.

Последующие эмиссии 
Несколько дополнительных выпусков в 1960-х годах сопровождались выпуском в связи с переходом на десятичную денежную систему в 1971 году, изготовленным посредством надпечатки на почтовых марках 1963 года.

С тех пор почтовые марки выпускались с регулярными интервалами, около 10-20 в год несколькими сериями, с выпуском полной стандартной серии каждые несколько лет (полярные исследователи в 1973 году, планктон в 1984 году, окаменелости в 1990 году, исследовательские суда в 1993 году и т. д.). Тематика рисунков связана либо с антарктическими исследованиями, либо с флорой и фауной Антарктиды.

До создания этой территории в 1962 году почтовые марки выпускались для Южных Оркнейских островов, Южных Шетландских островов и Земли Грейама как зависимых территорий Фолклендских островов.

Все почтовые марки Британской антарктической территории номинированы в фунтах стерлингов. Более подробно см. Английская валюта в Южной Атлантике и Антарктике (The Sterling Currency in the South Atlantic and the Antarctic).

Конверты первого дня 
Филателистическое бюро Фолклендских островов выступает в качестве торгового агента Британской антарктической территории. В отличие от некоторых почтовых администраций Антарктики, все официальные конверты первого дня гасятся на соответствующей станции Британской антарктической территории, а затем возвращаются в Филателистическое бюро в Порт-Стэнли для распространения.

См. также 
 Британская антарктическая территория
 Антарктическая филателия
 История почты и почтовых марок Великобритании

Примечания

Литература 
 
 Heijtz, Stefan. Specialised Stamp Catalogue of The Falkland Islands and Dependencies including postal history and cancellations, 1800—2013, with British Antarctic Territory. — Stockholm: S. Heijtz, 2014. — 272 p.
 Pirie, J. H. Harvey. Antarctic Posts and Stamps. — Batley, Yorks.: Harry Hayes, 1975. — 71 p.
 Vogel, Hal. Essence of polar philately. — American Society of Polar Philatelists, 2008. 0862-7
 Youle, John H. Postmarks and Cachets of the British Antarctic Bases and South Georgia; Including: Cachets associated with the royal research ships when in Antarctic waters and the Royal Naval Antarctic patrol vessels HMS Protector and HMS Endurance 1 & 2. — Bridlington: J. Youle, 2001. — 188 p. Addendum 2009 here.

Британская антарктическая территория
Полярная почта и филателия
Великобритания в Антарктике
Почтовые марки Великобритании и её колоний